Verzorgingsplaats De Lucht langs de A2 (bestaande uit De Lucht-Oost en De Lucht-West)
 Verzorgingsplaats De Lucht langs de A59